

Cinema 
La clessidra (1973) – film diretto da Wojciech Has
La clessidra del diavolo –  titolo alternativo del film DeKronos - Il demone del tempo (2005) diretto da Rachel Bryceson Griffiths

Fumetti 
La clessidra - Ricordi d'amore, è un manga di Hinako Ashihara (2003-2006)

Letteratura 
La clessidra di Aldibah è il terzo volume della serie La ragazza drago di Licia Troisi (2010)

Televisione 
La clessidra, programma televisivo di divulgazione filosofica, ideato e condotto da Gianni Vattimo su Raitre (1986)